Сегель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сегель, Даниэла (род. 1992) — чилийская теннисистка.
 Сегель, Яков Александрович (1923—1995) — советский актёр, кинорежиссёр и сценарист, прозаик, заслуженный деятель искусств РСФСР.